Albaladejo hat folgende Bedeutungen:

 Albaladejo (Ciudad Real), Gemeinde in Spanien
 Albaladejo del Cuende, Gemeinde in Spanien
 Albaladejo RC Lausanne, Schweizer Rugby-Union-Verein

Albaladejo ist der Familienname von:
 Carmelo Albaladejo (1926–1988), spanischer Fußballspieler
 Jonathan Albaladejo (* 1982), puertoricanischer Baseballspieler
 José Joaquín Albaladejo (* 1955), spanischer Fußballspieler
 Michel Albaladéjo (* 1949), französischer Fußballspieler und -trainer
 Miguel Albaladejo (* 1966), spanischer Regisseur
 Paul Albaladejo (* 1986), französischer Rugby-Union-Spieler
 Pierre Albaladejo (* 1933), französischer Rugby-Union-Spieler
 Raymond Albaladejo (1932–1964), französischer Rugby-Union-Spieler